Martello steht für:
 Davide Martello (* 1981), deutscher Pianist
 Martell (Südtirol), deutschsprachige Gemeinde in Südtirol, Italien

Siehe auch:
 Martello-Turm